Anthrazit steht für:
 Anthrazitkohle
 Anthrazit (Farbe)

Kultur:
 Anthrazit (Album), fünftes Soloalbum des österreichischen Rappers RAF Camora (2017)
 Anthrazit (Ute-Völker-Album), Album von Ute Völker
 Anthrazit (1971), sowjetischer Arbeiterfilm
 Anthrazit (1979), französisches Filmdrama

Siehe auch:

 Antrazyt, ukrainische Stadt